Katedrála Narození Panny Marie může znamenat:

 Katedrála Narození Panny Marie (Milán) – katedrála v Miláně,
 Katedrála Narození Panny Marie (Sarajevo) – katedrála v Sarajevu,
 Katedrála Narození Panny Marie (Syrakusy) – v Syrakusách.

Související články 

 Katedrála Panny Marie